Aydınoğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Onomastique 
Aydinoğlu est un anthroponyme turc composé du prénom masculin Aydın qui signifie « lumineux », et du suffixe à valeur patronymique turc -oğlu qui signifie « fils de », accusatif du mot turc oğul qui signifie « fils ». Aydınoğlu signifie donc « fils d'Aydın ».

Patronyme 

 Aydınoğlu Mehmet Bey, fondateur en 1312 de l'émirat d'Aydın ou beylicat des Aydinides (Aydınoğulları Beyliği en turc, c’est-à-dire le beylicat des fils d’Aydın, oğulları  signifiant « les fils de ») ;
 Aydınoğu Umur Bey (1309-1348), fils du précédent, émir d'Aydın.
 , (1933-2017), homme politique et ministre turc ;
 , poète, journaliste et rédacteur en chef azerbaïdjanais ;
  (1980-), acteur turc,

Toponyme 

 , quartier du district de Mut dans la province de Mersin ;
 , quartier du district de Kuyucak dans la province d'Aydın.

Architecture 
 , mosquée située dans le district de Birgi du district d'Ödemiş, dans la province turque d'Izmir.

Patronyme turc